Брю, Бру () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брю, Айн — художник эпохи возрождения, германского или фламандского происхождения.
  (род. 1986) — британский регбист, обладатель Англо-валлийского кубка в составе клуба «Оспрейз» (2008) и Кубка мира по регби-7 в составе сборной Уэльса (2009), брат Нейтана Брю.
 Брю, Андре (1654—1738) — французский исследователь Западной Африки.
  (1918—1941) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Истерн Сабербс» (1940).
 Брю, Деррик (род. 1977) — американский легкоатлет, специализировавшийся на спринтерском беге.
  (1906—1988) — американский археолог, президент Американской антропологической ассоциации (1954).
 Брю, Жонатан (род. 1985) — маврикийский футболист, брат Кевина Брю.
 Брю, Кевин (род. 1988) — маврикийский футболист, брат Жонатана Брю.
 Брю, Мириам (род. 1932) — французская актриса.
  (род. 1982) — британский регбист, брат Аледа Брю.
  (род. 1979) — новозеландский регбист, финалист чемпионата Новой Зеландии в составе команды провинции Отаго (2005) и чемпионата Японии в составе клуба «Тосиба Брэйв Лупус» (2013).
  (род. 1965) — британский пловец, чемпион Великобритании в комплексном плавании на 200 м (1980, 1983), брат Робина Брю.
 Брю, Раймон (1906—1989) — бельгийский фехтовальщик, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
  (род. 1962) — британский пловец, чемпион Великобритании в комплексном плавании на 200 м (1984, 1986) и 400 м (1989), брат Пола Брю.
  (1903—1979) — игрок в австралийский футбол и тренер, главный тренер клуба Викторианской футбольной лиги «Карлтон» (1926, 1928).
 Брю, Стэнли (род. 1945) — американский экономист.
  (1927—2020) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Южный Мельбурн».
  (род. 1995) — британская гребчиха, участница Олимпийских игр (2021).

См. также 
 Брю-Орьяк — коммуна на юго-востоке Франции.

Примечания